Гай Макриний Соссиан () — римский политик и консул конца III века.

Его имя реконструируется из нескольких африканских надписей. В 293 году, в правление императора Кара, Соссиан был муниципальным куратором в африканском городе Калама. В неизвестный год занимал должность консула-суффекта. При проконсуле Тите Клавдии Аристобуле Соссиан был легатом Нумидии. Возможно, его сыном или внуком был старший понтифик Макриний Соссиан.

Литература 
 

Консулы-суффекты